Рукка Пейдж (), настоящее имя Джессика Николь Айн (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 16 декабря 1985 года в Лас-Вегасе. В порноиндустрии дебютировала в 2006 году, в возрасте около 21 года.

Снималась для таких студий, как Third Degree Films, Brazzers, Diabolic Video, Devil’s Film, Evil Angel, Elegant Angel, Джулс Джордан, New Sensations, Reality Kings, Zero Tolerance Entertainment и других.

В 2009 году получила AVN Awards в категории «самая скандальная сцена секса» за Night of Giving Head, а также была номинирована в категории «лучшая сцена от первого лица» за POV Pervert 10.

Ушла из индустрии в 2016 году, снявшись в 133 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Full Gallon Juggs 2
 Addicted To Boobs 5
 Big Titty Solos
 Night of the Giving Head

Примечания

Ссылки 
 Rucca Page на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Rucca Page на Adult Film Database (AFDB)
 Rucca Page на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами